Ucigașul plătit  se poate referi la:
 Filme:
 Ucigașul plătit, film italian din 1961, regia Damiano Damiani 
 ''Ucigașul plătit, film american din 1972, regia Michael Winner, cu Charles Bronson